LVF steht für:
 Légion des volontaires français contre le bolchévisme (französische Freiwilligenlegion gegen den Bolschewismus), eine französische Freiwilligeneinheit der Wehrmacht
 Lombardisch-venetianische Ferdinands-Bahn, eine Eisenbahngesellschaft im ehemals österreichischen Teil Italiens
 Loyalist Volunteer Force, eine paramilitärische Gruppierung in Nordirland
 ehemals Landesamt für Früh- und Vorgeschichte von Schleswig-Holstein ist jetzt Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein
 left ventricular failure, die Herzinsuffizienz des linken Herzens

LVF